Виктор Васильевич Китаев:
 Китаев, Виктор Васильевич (1939—2008) — советский партийный деятель.
 Китаев, Виктор Васильевич (1950—2008) — советский футболист.